

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kawęczyn – część miasta Dębica
 Kawęczyn – część miasta Warszawa, w dzielnicy Rembertów
 Kawęczyn – osiedle w  Warszawie
 Kawęczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow.  inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Kawęczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow.  toruńskim, w gminie Obrowo
 Kawęczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow.  janowskim, w gminie Godziszów
 Kawęczyn – osada wsi Krępa w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany 
 Kawęczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Kawęczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow.  ryckim, w gminie Kłoczew
 Kawęczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow.  świdnickim, w gminie Piaski
 Kawęczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow.  zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Kawęczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow.  piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Kawęczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow.  radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Kawęczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow.  skierniewickim, w gminie Godzianów
 Kawęczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow.  tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Kawęczyn – część wsi Kuzie w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław 
 Kawęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow.  garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Kawęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow.  lipskim, w gminie Ciepielów
 Kawęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow.  piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna
 Kawęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow.  piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Kawęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow.  sochaczewskim, w gminie Teresin
 Kawęczyn – osada wsi Kawęczyn w woj. mazowieckim, w pow.  sochaczewskim, w gminie Teresin
 Kawęczyn – część wsi Dęborzyn w woj. podkarpackim, w pow. Dębickim, w gminie Jodłowa
 Kawęczyn – wieś w woj. podkarpackim, w pow.  mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Kawęczyn – część wsi Wrzawy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce 
 Kawęczyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow.  buskim, w gminie Nowy Korczyn
 Kawęczyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow.  jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Kawęczyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow.  koneckim, w gminie Smyków
 Kawęczyn – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow.  koneckim, w gminie Smyków
 Kawęczyn – część wsi Lubotyń w woj. wielkopolskim, w pow.  kolskim, w gminie Babiak
 Kawęczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow.  tureckim, w gminie Kawęczyn
 Kawęczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow.  wrzesińskim, w gminie Września

 Kawęczyn – gmina
 Kawęczyn – gromada w powiecie janowskim
 Kawęczyn – gromada w powiecie lubelskim
 Kawęczyn – gromada w powiecie toruńskim
 Kawęczyn – gromada w powiecie tureckim

Zobacz też 
 Kawęczyn B, Kawęczyn Sędziszowski, Kawęczyn-Kolonia
 Fort Kawęczyn – jeden z fortów Twierdzy Warszawa